Албания принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в первый раз, но не завоевала ни одной медали. Страну представлял один горнолыжник.

Горнолыжный спорт 

Спортсменов - 1

Мужчины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

2006
Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года